Ridderwall ist der Familienname folgender Personen:

Calle Ridderwall (* 1988), schwedischer Eishockeyspieler
Rolf Ridderwall (* 1958), schwedischer Eishockeytorwart
Stefan Ridderwall (* 1988), schwedischer Eishockeytorwart